Leptoceratopsidae — родина птахотазових динозаврів інфраряду Цератопси (Ceratopsia). Родина існувала у кінці крейдяного періоду (84-66 млн років тому). Скам'янілі рештки знайдені у Північній Америці та Східній Азії. Родина є близькою до родин Protoceratopsidae і Ceratopsidae, але мають примітивніші риси та дрібніші розміри.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Michael J. Ryan, David C. Evans, Philip J. Currie, Caleb M. Brown and Don Brinkman, 2012.

Примітки 

Цератопси
Динозаври крейдового періоду
Родини динозаврів